Plutus (Aristophanes), een klassiek Grieks blijspel
 Pluto (mythologie), een Romeinse god